Пенетратор

 Пенетратор — ударный проникающий зонд, внедряющийся в грунт.
 Penetrator — троянская программа.